Wölki oder Woelki oder Woelky ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Peter Woelky (1822–1891), kath. Geistlicher und altpreußischer Historiker
 Katharina Boele-Woelki (* 1956), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Konrad Wölki (1904–1983), deutscher Komponist und Mandolinist
 Laura Wölki (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Rainer Maria Woelki (* 1956), deutscher Erzbischof und Kardinal
 Max Woelky (* 1985 in Berlin), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:

 Wöhlk
 Wölk